Bosznia-Hercegovina
Lipnica falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
Lipnica falu Tuzla községben, a Tuzlai kantonban
Lipnica Donja falu Tuzla községben, a Tuzlai kantonban
Lipnica Gornja falu Tuzla községben, a Tuzlai kantonban
Lipnica Srednja falu Tuzla községben, a Tuzlai kantonban
 Horvátország
Lipnica falu Rakovec községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Lipnica Zágráb városrésze a Brezovica városnegyedben 
Lipnica Zagorska falu Tuhalj községben, Krapina-Zagorje megyében
 Lengyelország
Alsólipnica (Lipnica Wielka) falu a mai Kis-lengyelországi vajdaságban
Felsőlipnica (Lipnica Mała) falu a mai Kis-lengyelországi vajdaságban
Lipnica falu a Środa Śląskai járásban, az Alsó-Sziléziai vajdaságban
Lipnica falu a Wolówi járásban, az Alsó-Sziléziai vajdaságban
Lipnica falu a Wąbrzeźnoi járásban, a Kujávia-Pomerániai vajdaságban
Lipnica falu a Biała Podlaskai járásban, a Lublini vajdaságban
Lipnica falu a Poddębicei járásban, a Łódźi vajdaságban
Lipnica falu a Jędrzejówi járásban, a Szentkereszti vajdaságban
Lipnica falu a Kolbuszowai járásban, a Kárpátaljai vajdaságban
Lipnica falu a Słupcai járásban, a Nagy-Lengyelországi vajdaságban
Lipnica falu a Szamotuły-i járásban, a Nagy-Lengyelországi vajdaságban
Lipnica falu a Szczecineki járásban, a Nugat-Pomerániai vajdaságban
 Szerbia
Lipnica falu Čačak községben, a Moravicai körzetben
Lipnica falu Knić községben, a Šumadijai körzetben
Lipnica falu Loznica községben, a Mačvai körzetben
 Szlovénia
Lipnica falu Radovljica községben, Gorenjska régióban